

Persone
Alessandro Portelli (1942) – accademico, critico musicale, blogger ed anglista italiano
Carlo Portelli (1510-1574) – pittore italiano
Giovanni Portelli (1768-1838) – vescovo cattolico italiano
José Ariel Núñez Portelli (1988) – calciatore paraguaiano
Paul Portelli (1953) – ex calciatore maltese

Altro
Corale Renato Portelli – coro polifonico con sede a Mariano del Friuli

Pagine correlate
Portella